Thala peut désigner :

Toponyme 

 Thala Oufella est un village algérien de la wilaya de Boumerdès en Algérie.
 Thala Bounane est un village algérien de la wilaya de Tizi Ouzou en Algérie.
 Thala est une ville tunisienne.
 Thala est une délégation tunisienne.

Culture 
 Thala Films Production est une société de production cinématographique algérienne.

Patronyme algérien